Les élections législatives partielles de 1922 (en  et en ) ont eu lieu le  afin de désigner vingt-cinq des quarante-huit députés de la législature 1922-1925 de la Chambre des députés du Luxembourg.

Contexte

Organisation

Mode de scrutin

Calendrier

Forces en présence

Résultats

Résultats nationaux

Résultats par circonscription

Notes et références

Voir aussi 
 Gouvernement Reuter

Luxembourg
1922
1922 au Luxembourg
Politique en mai 1922